Сергиевка 2-я — название населенных пунктов в России:

 Сергиевка 2-я — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Сергиевка 2 или Сергиевка 2-я —  деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Сергиевка 2-я — деревня в Лысогорском районе Саратовской области. 
 Сергиевка 2-я — деревня в Жердевском районе Тамбовской области. 
 Сергиевка 2-я — упразднённая деревня в Знаменском районе Тамбовской области.

См. также 
 Сергиевка 1-я (значения)
 Сергиевка
 Сергеевка